Сен-Горгон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Сен-Горгон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан